Береза Микола

Відомі носії

 Береза Микола Мечиславович — актор, режисер, директор Львівського академічного театру імені Леся Курбаса (2012—2019)
 Береза Микола Павлович (1953) — український поет, журналіст.